Freudenholm bezeichnet:
 einen Ortsteil der Gemeinde Schellhorn in Schleswig-Holstein
 einen Ortsteil der Gemeinde Kasseedorf in Schleswig-Holstein